AS-12 bezeichnet:

Ch-25P, einen sowjetischen Marschflugkörper 
Projekt 10831, ein russisches U-Boot